X24 ou X-24  peut faire référence à :
 Contact avec des centipodes et myriapodes venimeux (tropicaux), d’après la classification internationale des maladies ;
 Martin Marietta X-24, un avion expérimental américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres